Шайбс:

 Шайбс — город, окружной центр в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия.
 Шайбс — округ в Австрии.